Little Italy () peut faire référence à :

Cinéma 
 Little Italy, un film muet de George Terwilliger, sorti en 1921 ;
 Little Italy, une comédie américano-canadienne réalisée par Donald Petrie, sortie en 2018.

Toponymes

Australie
Little Italy (Melbourne), à Victoria

Canada
Little Italy (Calgary), en Alberta
Little Italy (Edmonton), en Alberta
Little Italy (Hamilton), en Ontario
Petite Italie de Montréal, au Québec
Little Italy (Ottawa), en Ontario
Little Italy (Toronto), en Ontario
Little Italy (Vancouver), en Colombie Britannique
Little Italy (Winnipeg), à Manitoba

États-Unis 
South Philadelphia à Philadelphie, en Pennsylvanie
Brier Hill, à Youngstown, dans l'Ohio
Little Italy (Baltimore), dans le Maryland
Little Italy (Bridgeport), dans le Connecticut
North End (Boston), dans le Massachusetts
Little Italy (The Bronx), à New York
Little Italy (Cleveland), dans l'Ohio
Little Italy (Chicago), dans l'Illinois
The Hill (Saint-Louis), à Saint-Louis, dans le Missouri
Little Italy (Hartford), dans le Connecticut
Little Italy (New York), quartier de l'île de Manhattan, à New York
Little Italy (Niagara Falls), dans l'État de New York
Little Italy (Omaha), dans le Nebraska
Little Italy (Paterson), dans le New Jersey
Little Italy (San Diego), en Californie
Little Italy, Schenectady, dans l'État de New York
Little Italy (Syracuse), dans l'État de New York
Little Italy (Wilmington), dans le Delaware
Little Italy (Altoona), en Pennsylvanie
Little Italy (Connellsville), en Pennsylvanie
Little Italy (New Haven), dans le Connecticut
Little Italy (Buffalo), dans l'État de New York
Little Italy (Waterbury), dans le Connecticut
Bensonhurst (Brooklyn), à New York
Federal Hill (Providence) à Providence, à Rhode Island
North Beach (San Francisco), en Californie